Rio de Janeiro – città del Brasile
 Rio de Janeiro – stato del Brasile
 Río de Janeiro – stazione della metropolitana di Buenos Aires